Saint George – parafia Antigui i Barbudy
 Saint George – parafia na Barbadosie
 Saint George – parafia na Dominice
 Saint George – parafia na Grenadzie
 Saint George – parafia w Saint Vincent i Grenadynach na wyspie Saint Vincent
 Saint George – marka papierosów
 Saint George - serial komediowy

Zobacz też 
 Saint George’s (ujednoznacznienie)
 St. George